Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Pawnee () :
comté de Pawnee, situé dans l'État du Kansas ;
comté de Pawnee, situé dans l'État du Nebraska ;
comté de Pawnee, situé dans l'État de l'Oklahoma.